Џеноа има више значења:
 Џеноа (Невада)
 Џеноа (Илиноис)
 Џеноа (Висконсин)
 Џеноа (Колорадо)
 Џеноа (Небраска)
 Џеноа (Охајо)